Kruispoort (Brugge), stadspoort in Brugge
 Kruispoort (Haarlem), voormalige stadspoort in Haarlem
 Vughter Poort, voormalige stadspoort in Den Bosch
 Kruispoort (Schoonhoven), voormalige stadspoort in Schoonhoven
 Lindenkruispoort, voormalige stadspoort in Maastricht